Mühlenstraße 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Mühlenstraße 3 (Korschenbroich), Nordrhein-Westfalen
 Mühlenstraße 3 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt